Helgesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Helgesjön, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun,  (21,6 ha)
Helgesjön, Värmland, sjö i Eda kommun,  (3,9 km²)
Helgesjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (6,22 km²)

Se även
Helgsjön
Heligsjön
Helgasjön, sjö i Småland,  (48,5 km²)
Helgasjön (Rydaholms socken, Småland),  (77,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn